Víctor Vargas Irausquin, homme d'affaires et avocat vénézuélien ;
 (1969-2008), styliste néerlandais.